Svendsen är ett danskt efternamn, som burits av bland andra:

 Anna Svendsen
 Arne Svendsen
 Anton Svendsen
 Birgitte Victoria Svendsen
 Carl Svendsén
 Christian Svendsen
 Conrad Svendsen
 Emil Hegle Svendsen
 Fatima Svendsen
 Hanne Marie Svendsen
 Ivar Svendsen
 Jens Blichfeldt Munthe Svendsen
 Johan Svendsen
 Jon Svendsen
 Laura Sofie Coucheron Svendsen
 Octavia Svendsen
 Olga Svendsen
 Oluf Svendsen
 Oskar Svendsen
 Poul Svendsen
 Robert Svendsen
 Sander Svendsen
 Signe Svendsen
 Svend Svendsen
 Therese Svendsen

Danska efternamn